Im Bezirk Innsbruck-Land bestehen 1217 denkmalgeschützte Objekte. Die unten angeführte Liste führt zu den Gemeindelisten und gibt die Anzahl der Objekte an.

Bezirk Innsbruck-Land